È stata la prima edizione del torneo.

In finale Paula Badosa Gibert ha sconfitto Ana Konjuh con il punteggio di 6-2, 2-0 rit.

Teste di serie 

  Anastasija Pavljučenkova (ritirata)
  Julija Putinceva (secondo turno)
  Zhang Shuai (primo turno)
  Paula Badosa (campionessa)

  Nadia Podoroska (quarti di finale) 
  Kristina Mladenovic (primo turno) 
  Rebecca Peterson (quarti di finale) 
  Danka Kovinić (primo turno)

Wildcard 

  Olga Danilović (primo turno)
  Ivana Jorović (primo turno)

  Lola Radivojević (primo turno)

Qualificate 

  María Camila Osorio Serrano (semifinale)
  Ana Konjuh (finale)
  Wang Xiyu (primo turno)

  Kamilla Rachimova (secondo turno) 
  Réka Luca Jani (quarti di finale) 
  Cristina Bucșa (secondo turno)

Lucky loser 

  Viktorija Tomova (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Serbia Open 2021